L'expression Jeune Allemagne ou Jeune-Allemagne recouvre deux réalités :

 La Jeune Allemagne, ou Vormärz, époque de l'histoire de l'Allemagne allant du Congrès de Vienne (1815) au Printemps des Peuples (1848).
 Le mouvement Jeune-Allemagne (Junges Deutschland), mouvement littéraire libéral allemand des années 1830 à 1850.